

Cinema 
 Schiavo della furia (Raw Deal) – film del 1948 diretto da Anthony Mann
 Codice Magnum (Raw Deal) – film del 1986 diretto da John Irvin

Letteratura 
 Codice Magnum: un romanzo (Raw Deal) – romanzo di Walter Wager del 1986